Андрезі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011) , 12924 осіб (2016).

Муніципалітет розташований на відстані близько 26 км на північний захід від Парижа, 21 км на північ від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4887 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12178,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Андрезі, Офіційний сайт 
 Історія Андрезі 
 [ Розташування муніципалітету Андрезі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін